10. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w RFN, w dniach 17–18 lutego 1979. Zawody rozegrano na naturalnym torze na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli Amerykanie: Leah Poulos-Mueller wywalczyła drugie złoto, a Eric Heiden został mistrzem po raz trzeci z rzędu. Heiden ustanowił także rekord świata na 1000 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (30 sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1979 w sportach zimowych
1979 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell